Los avicéfalos (Avicephala) son un clado de inusuales saurópsidos diápsidos, que vivieron en los períodos Pérmico y Triásico.

Filogenia 
El siguiente cladograma es de acuerdo al análisis realizado por Senter (2004):

Referencias